Общим названием «бутиллитий» могут быть объединены изомерные литийорганические соединения состава C4H9Li:
 н-Бутиллитий
 втор-Бутиллитий
 трет-Бутиллитий
 изо-Бутиллитий